Diese Liste (Stand: 11. März 2023) enthält alle Fußballspieler die seit der Saison 1974/75 zum Mannschaftskader des SV Darmstadt 98 gehörten, unter Angabe des Zeitraums (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl der Einsätze in den unterschiedlichen Wettbewerben (gemäß Spaltenpaar) und der Anzahl der jeweils erzielten Tore.

 Spieler: Name des Spielers (Vorname, Nachname) in alphabetischer Reihenfolge.
 N: Nationalität des Spielers anhand von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 v: Erstes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 b: Letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 S: Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zum SV Darmstadt 98 für diesen absolviert hat.
 T: Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Zugehörigkeit zum SV Darmstadt 98 für diesen erzielt hat.
 Statistik (Spaltenpaar)
 1. Bundesliga (1. Liga) --- 1978/79; 1981/82; 2015/16; 2016/17
 2. Bundesliga (2. Liga) --- 1974/75; 1975/76; 1976/77; 1977/78; 1979/80; 1980/81; 1982/83; 1983/84; 1984/85; 1985/86; 1986/87; 1987/88 (R-Auf); 1988/89; 1989/90; 1990/91; 1991/92 (R-Ab); 1992/93; 2014/15; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21, 2021/22, 2022/23
 3. Liga (3. Liga) --- 2011/12; 2012/13; 2013/14 (R-Auf)
 DFB-Pokal (Deutschlandweiter Pokalwettbewerb) --- 1973/74; 1975/76; 1977/78; 1978/79; 1979/80; 1980/81; 1981/82; 1982/83; 1983/84; 1984/85; 1986/87; 1987/88; 1988/89; 1989/90; 1990/91; 1991/92; 1992/93; 1993/94; 1999/00; 2001/02; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21, 2021/22, 2022/23
 Regionalliga Süd (3. Liga; ab 2008/09 4. Liga) --- 1994/95; 1995/96; 1996/97; 1997/98; 1999/00; 2000/01; 2001/02; 2002/03; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2008/09; 2009/10; 2010/11
 Oberliga Hessen (4. Liga) --- 2003/04; 2007/08
 Hessenpokal (Unterklassiger Pokalwettbewerb) --- 2012; 2013; 2013/14

Quelle = Transfermarkt.de; (R) = Relegation

Aktuelle Spieler sind fett gekennzeichnet.

Spieler vor 1974/75 
Nachfolgend genannte Spieler haben seit 1945 mindestens drei Saisons und mindestens 50 Ligaspiele für den SV Darmstadt 98 gespielt.

Siehe auch 

 SV Darmstadt 98
 SV Darmstadt 98/Namen und Zahlen

Weblinks 

 Kader 2022/23 auf der Homepage des SV Darmstadt 98
 Kader 2022/23 auf dfb.de
 Kader 2022/23 auf kicker.de
 Kader 2022/23 auf fussballdaten.de
 Kader 2022/23 auf weltfussball.de
 Kader 2022/23 auf transfermarkt.de

!
Darmstadt 98
Fussballspieler Darmstadt 98